A Day Without Rain — студийный альбом ирландской певицы Enya, выпущенный в 2000 году. Получил награду Грэмми в номинации «Лучший Нью-Эйдж альбом» в 2002 году. Альбом содержит знаменитую песню «Only Time», имевшую большой успех в 2000 году, а также в 2001, во время террористических атак 11 сентября.

Список композиций 
 A Day Without Rain — 2:38
 Wild Child — 3:47
 Only Time — 3:38
 Tempus Vernum — 2:24
 Deora Ar Mo Chroi — 2:48
 Flora’s Secret — 4:07
 Fallen Embers — 2:31
 Silver Inches — 1:37
 Pilgrim — 3:12
 One By One — 3:56
 The First of Autumn — 3:06
 Lazy Days — 3:42
 Isobella — 4:27

Синглы 
 Wild Child (2001), дополнительные дорожки: «Midnight Blue» и «Song Of The Sandman».

Участники записи 
 Все инструментальные и вокальные партии: Эния
 Продюсер: Ники Райан
 Инженер: Ники Райан
 Сведение: Эния, Ники Райан
 Аранжировка: Эния, Ники Райан
 Дизайн и художественный директор: Стилороуд
 Фотографии на обложке: Шейла Рок
 Все остальные фотографии: Шейла Рок, Саймон Фаулер
 Дизайн костюмов: The Handsome Foundation
 Выпущен EMI Music Publishing Ltd
 Дополнительные строки: Wired Strings
 Мастеринг: Дик Битэм

Чарты 
Альбом

Синглы

Награды 
Грэмми

Примечания 

2000